Иллирический гусарский полк — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии.

История 
Сформирован 24 декабря 1776 года из южных славян и выходцев из Турции и Австрии и поселён в Новой Сербии для несения кордонной службы.

В 1777 году подвергся нападению черкесов близ Темрюка.

28 июня 1783 обращён на создание Павлоградского конно-егерского полка.

Известные люди, служившие в полку 
 Шевич, Иван Георгиевич, генерал-лейтенант

Гусарские полки Российской империи